Blizna Gornja je naselje u sastavu općine Marine, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 93 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svete Marije

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Marine